Гурму́кхи (,  ) — письменность индоарийского языка панджаби. Создателем письменности считается второй сикхский гуру Ангад. Официально используется в индийском штате Пенджаб, а также в соседних штатах Харьяна и Химачал-Прадеш. В Пакистане для записи западного диалекта панджаби используется письмо шахмукхи на основе арабского письма.

Начертание

Согласные

Гласные

Другие знаки 

Символ ek onkar, часто используемый в сикхской литературе, буквально означает «один Бог».

Цифры

Пример текста 

(Статья 1 Всеобщей декларации прав человека)

См. также 
 Канаора

Ссылки 
 гурмукхи на сайте Omniglot 
 Алфавит гурмукхи
 Рукописный гурмукхи
Сравнение письменностей Индии

 
Панджаби
Сикхизм
Абугиды